Conquering the Throne è il primo album degli Hate Eternal, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni